Osoby o tym nazwisku:
 Justin Mapp – amerykański piłkarz
 Kenneth Mapp – amerykański polityk